Алексе́й Никола́евич Са́харов (1934—1999) — советский кинорежиссёр и сценарист, Народный артист РСФСР (1979). Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Биография 
Родился 17 апреля 1934 года в посёлке Воротынск (ныне — Калужской области).

В 1959 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Юткевича).

С 1958 — режиссёр-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1979—1986 гг. — художественный руководитель Второго творческого объединения киностудии «Мосфильм».

Умер 25 января 1999 года в Москве. Похоронен на .

Фильмография

Режиссёр 
  — «На бойком месте» (телеспектакль) — совместно с Ольгой Викландт и Еленой Скачко
 1958 — «Легенда о ледяном сердце» — совместно с Э. Шенгелая
 1959 — Снежная сказка — совместно с Э. Шенгелая
 1961 — Перевал
 1962 — Коллеги
 1965 — Чистые пруды
 1967 — Морские рассказы (новелла «Скорпион и вата»)
 1970 — Случай с Полыниным
  — Человек на своём месте
  — С весельем и отвагой
  — Вкус хлеба
  — Время летать
  — Лестница
  — Барышня-крестьянка
  — На бойком месте

Сценарист 
 1961 — Перевал — участие в сценарии
 1962 — Коллеги — автор сценария
 1967 — Морские рассказы — автор сценария (совместно с А. Светловым)
 1970 — Случай с Полыниным — автор сценария (совместно с К. Симоновым)
  — Вкус хлеба — автор сценария (совместно с А. Лапшиным, Р. Тюриным, В. Черных)
  — Барышня-крестьянка — автор сценария (совместно с А. Житинским)
  — На бойком месте — автор сценария (совместно с Д. Сухаревым)

Награды 
 28 марта 1974 - Заслуженный деятель искусств РСФСР
 21 декабря 1979 - Народный артист РСФСР
 1980 — Государственная премия СССР (фильм «Вкус хлеба»)
 1990 — Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Риме (Приз, фильм «Лестница»)
 1995 — Международный кинофестиваль детских фильмов в «Артеке» (Приз «За самый добрый фильм», фильм «Барышня-крестьянка»)
 1995 — Международный кинофестиваль славянских и православных народов «Золотой Витязь» (Большой спец. приз жюри Российского Земского движения за лучший игровой фильм, фильм «Барышня-крестьянка»)
 1995 — Международный кинофестиваль славянских и православных народов «Золотой Витязь» (Приз «Золотой Феникс» Гильдии актёров кино России «За создание уникального актёрского ансамбля», фильм «Барышня-крестьянка»)
 1995 — Открытый кинофестиваль «Киношок» в Анапе (Гран-при, фильм «Барышня-крестьянка»)
 1996 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине (Приз зрительских симпатий, фильм «Барышня-крестьянка»)
 1999 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине (Приз зрительских симпатий, фильм «На бойком месте»)
 1999 — Золотая пушкинская медаль «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры»

Примечания

Ссылки 
 Алексей Сахаров на сайте Кино-Театр

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм